(ou ) est un DVD du groupe de rock et de metal Marilyn Manson sorti en 2004 comme DVD bonus de la version collector du best-of éponyme. Ce DVD contient l'ensemble des clips du groupe jusqu'à « Personal Jesus » inclus ainsi qu'une galerie photo et des bonus cachés.

Contenu

Vidéo-clips
« Personal Jesus »
« (s)AINT »
« This Is the New Shit »
« mOBSCENE »
« Disposable Teens »
« The Fight Song »
« The Nobodies »
« The Dope Show »
« I Don't Like the Drugs (But the Drugs Like Me) »
« Rock Is Dead »
« Coma White »
« Long Hard Road out of Hell »
« The Beautiful People »
« Tourniquet »
« Man That You Fear »
« Cryptorchid »
« Sweet Dreams (Are Made of This) »
« Dope Hat »
« Lunchbox »
« Get Your Gunn »

Photo Gallery
Il s'agit d'une galerie de photographies riche de soixante clichés du groupe (ou de proches du groupe, comme Dita von Teese) depuis sa formation jusqu'à la sortie de The Golden Age of Grotesque. On peut reprocher à cette galerie de contenir surtout des clichés de Marilyn Manson aux dépens des autres membres du groupe.

Major Releases
Cette section contient les jaquettes des sept albums du groupe sortis avant 2004 (de Portrait of an American Family à The Golden Age of Grotesque inclus). En sélectionnant une jaquette, on tombe sur un descriptif de l'album sélectionné comprenant la date de sortie, une liste des pistes ainsi que la liste des membres du groupe.

Bonus cachés
Clip de « Disposable Teens » (version alternative n'incluant que les scènes du concert).
Making-of du clip « mOBSCENE ».
Le film Autopsy.

Fiche technique
Titre : Lest We Forget: The Video Collection
Réalisation du DVD : Jerry Steele et Jo Steele
Musique originale : Marilyn Manson
Pays : 
Dates de sortie :

Voir aussi

Liens internes
Lest We Forget (album)
Marilyn Manson
Marilyn Manson (groupe)

Liens externes
Fiche du DVD sur IMDb

Marilyn Manson
Vidéographie de Marilyn Manson